Catherine Keener
Keener (Carolina do Norte)

Desambiguação